Ausztria
Oberdorf, az ausztriai Dornbirn városhoz tartozó falu

 Csehország
Oberdorf, Trstěnice településrészének, Horní Vesnek német neve

 Franciaország
Oberdorf, település Haut-Rhin megyében